Моисеевка — название населённых пунктов.

Белоруссия  
 Моисеевка — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Моисеевка — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Моисеевка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2014 году.
 Моисеевка — село в Железинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Моисеевка — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Моисеевка — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Моисеевка — село в Заларинском районе Иркутской области.
 Моисеевка — село в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Моисеевка — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Моисеевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Моисеевка — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Моисеевка — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Моисеевка — деревня в Нововаршавском районе Омской области.
 Моисеевка — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Моисеевка — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Моисеевка — упразднённая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Моисеевка — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Моисеевка — деревня в Асиновском районе Томской области.
 Моисеевка — село в Мелекесском районе Ульяновской области.

Украина 
 Моисеевка — село в Емильчинском районе в Житомирской области.

См. также 
 Мойсеевка
 Ново-Моисеевка